Колонија 20 де Новијембре има више значења:

 Колонија 20 де Новијембре (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија 20 де Новијембре (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија 20 де Новијембре (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија 20 де Новијембре, Виста Ермоса (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија 20 де Новијембре (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија 20 де Новијембре (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику